Palitzsch ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Palitzsch (1889–1932), deutscher Schachkomponist
 Gerhard Palitzsch (1913–1944), deutscher SS-Hauptscharführer im KZ Auschwitz
 Hans Heinrich Palitzsch (1912–2005), deutscher Maler, Graphiker und Bühnenbildner
 Johann Georg Palitzsch (1723–1788), deutscher Naturwissenschaftler, siehe auch: Palitzschmuseum Prohlis
 Peter Palitzsch (1918–2004), deutscher Theaterregisseur

Palitzsch bezeichnet:

 Palitzsch (Mondkrater)
 (11970) Palitzsch, ein Asteroid

Siehe auch:
 Palitsch
 Pahlitzsch
 Palić (Begriffsklärung)